Флаг Аргая́шского сельского поселения является официальным символом Аргаяшского сельского поселения Аргаяшского муниципального района Челябинской области Российской Федерации. Флаг утверждён 24 декабря 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под номером 4740.

Описание 
«Прямоугольное зелёное полотнище с отношение ширины к длине 2:3, несущее у нижнего края синюю полосу в 1/5 ширины полотнища, поверх которой белая узкая выщербленная полоса; в центре, вверху жёлтое солнце в 1/2 ширины полотнища, из-за которого отходят две белых расширяющихся полосы, упирающиеся в края синей полосы».

Обоснование символики 
Композиция флага Аргаяшского сельского поселения (в источниках именуется Яргаяш, в говоре местного населения Яргояш) аллегорически передаёт топонимику слова «Аргаяш» от башкирских слов «яр» — берег, «кояш» — солнце, что в переводе означает «Солнечный берег», делая, тем самым, флаг полугласным.

Солнце — источник жизни и созидательной силы, света, богатства. Являясь источником тепла, мира и согласия, солнце изливает на землю поток жизнетворных сил, а на людей — свою благодать. Люди солнца — мудрые, верные, надёжные друзья.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, богатства, величия, прочности, силы, великодушия.

Аргаяшское сельское поселение, являвшееся ранее рабочим посёлком городского типа Аргаяш, свою историю ведёт с 1895 года, связанную со строительством железной дороги Челябинск — Екатеринбург.

Две геральдические фигуры «острие» аллегорически показывают железную дорогу, давшую основу социально-экономического развития посёлку. Фигуры расположены в центре композиции и как бы уходят вдаль, символизируя, тем самым, движение вперёд, развитие.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Поселение расположено в Аргаяшском муниципальном районе Челябинской области, на озере Аргаяш, что отражено лазоревой выщербленной оконечностью, тонко окаймлённой серебром и подчёркивает наименование поселения.

Синий цвет (лазурь) — символ истины, чести и добродетели, чистого неба и водных просторов.

Зелёное поле флага аллегорически символизирует окружающие поселение берёзовые рощи, луга и поля. Зелёный цвет символизирует природу, здоровье, молодость, жизненный рост.

Таким образом, композиция флага Аргаяшского сельского поселения отражает наименование поселения, исторические, природные, социально-экономические особенности, что придаёт ей цельность и гармоничность.

Примечания 

Флаги с изображением солнца